Белозёров (также Белозе́ров) — русская фамилия; женская форма Белозёрова.

Известные носители 
 
 Белозеров, Анатолий Нилович — российско-советский инженер-технолог.
 Белозёров, Андрей Николаевич (1977) — российский шахматист, гроссмейстер (2002).
 Белозёров, Антон (настоящее имя Антон Козлов; 1971) — российский писатель-фантаст.
 Белозёров, Борис Павлович (1934) — советский специалист в области технологий машиностроения, доктор технических наук, профессор.
 Белозёров, Виктор Иванович (1921) — деятель советских спецслужб, генерал-майор.
 Белозёров, Георгий Автономович (1946) — российский учёный, член-корреспондент РАСХН.
 Белозёров, Дмитрий Олегович (1994) — украинский профессиональный игрок в русский бильярд.
 
 Белозёров, Игорь Михайлович (1926—1994) — советский и российский актёр театра и кино, народный артист РСФСР.
 Белозёров, Михаил Юрьевич (1953) — украинский писатель-фантаст.
 Белозёров, Олег Валентинович (1969) — российский государственный деятель, президент ОАО «РЖД» (с 2015 года).
 
 Белозёров, Тимофей Максимович (1929—1986) — советский поэт, заслуженный работник культуры РСФСР.
 Белозеров, Фёдор Михайлович (1911—1961) — советский военачальник, генерал-лейтенант, кандидат военных наук.



Составные фамилии 
 Таранов-Белозёров, Александр Степанович (1759—1819) — предводитель дворянства Таврической губернии, основатель странноприимного дома в Симферополе.